Planaterga – klad stawonogów z podtypu szczękoczułkopodobnych i  nadgromady szczękoczułkowców.

Ciało mają podzielone na prosomę i opistosomę, aczkolwiek u roztoczy podział na pierwotne tagmy często zanika, a zamiast niego pojawiają się nieodpowiadające segmentacji pseudotagmy: gnatosoma i idiosoma. Na prosomie znajduje się 6 par jednogałęzistych przydatków (odnóży). Kolce policzkowe są co najwyżej szczątkowe. Odnóża siódmego somitu mogą być zredukowane lub nieobecne. Jeśli na opistosomie występują tergity to ich powierzchnia pozbawiona jest powiąkszonych guzów osiowych. W pierwotnym planie budowy największą szerokość opistosoma osiąga na wysokości trzeciego bądź czwartego tergitu.

Takson ten wprowadzony został w 2013 roku przez Jamesa C. Lamsdella. Obejmuje większość szczękoczułkowców z grupy Prosomapoda, z wyjątkiem Xiphosura i wymarłych rodzajów bazalnych. W obrębie Planaterga wyróżnia się klad Dekatriata, obejmujący pajęczaki, wielkoraki i Chasmataspidida. Ponadto do Planaterga należą rodzaje: Bembicosoma, Bunodes, Cyamocephalus, Limuloides, Pasternakevia, Pseudoniscus, a przypuszczalnie także Bunaia.

Przypisy 

Szczękoczułkowce